Personnalités :
 Michał Bergson (1820-1898), pianiste et compositeur polonais ;
 Moina Bergson Mathers (1865-1928), artiste française, fille du précédent ;
 Henri Bergson (1859-1941), philosophe français, frère de la précédente ;
 Jeanne Bergson (1893-1961), artiste française, fille du précédent.
Géographie :
 Un quartier de la ville de Saint-Étienne